Arthur Pole de Broadhurst, Sussex (c. 1502 - 1535; o entre 1493-1499 - después de 10 de mayo de 1527) fue un caballero inglés.

Vida 
Él fue el segundo hijo de Richard Pole y Margaret Pole, última componente de la casa Plantagenet y madrina de la reina María I de Inglaterra. Su hermano mayor, el cardenal Reginald Pole, fue el último Arzobispo de Canterbury católico, en el reinado de María I. Su hermano mayor era Henry Pole, Barón Montagu.

Ocupó varios cargos en la corte de Enrique VIII, quien le invistió caballero en 1523. También se le otorgó derechos señoriales sobre Broadhurst, Sussex.

Matrimonio y familia 
Él se casó antes del 24 de octubre de 1522 con Jane Lewkenor (n. 1492), viuda de Sir Christopher Pickering de Ellerton (1490 - 7 de septiembre de 1516) e hija de Sir Roger Lewkenor de Trotton, Sussex (1469 - 15 de enero de 1543).

La pareja tuvo cuatro hijos: Henry; Mary (n. 1529), casada con Sir John Stanley; Jane; y Margaret (n. 1527), casada con Sir John Fitz-Herbert.

Cuando Arthur murió, su madre y su hermano, Lady Salisbury y el Barón de Montagu, no deseaaban que Jane se volviera a casar, pues privaría a los hijos de Arthur de la fortuna materna. Ellos forzaron a Jane a tomar votos de novicia hasta que William Barlow, el nuevo obispo de St. Asaph, la permitió renunciar. Jane se casó por tercera vez con Sir William Barentyne (1481 - 1549), que consiguió legitimar su descendencia en 1543. Ella murió antes del 12 de marzo de 1562/63.

Ascendencia

Referencias 

Hombres
Personas del período Tudor
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Familia Pole